Dibamba (fleuve)
 Dibamba (ville)